Рябко́ — украинская фамилия.

 Известные носители

 Рябко, Борис Яковлевич (род. 1949) — ректор СибГУТИ.
 Рябко, Кайл (род. 1987) — канадский певец, актёр, музыкант.
 Рябко, Клавдия Алексеевна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Рябко, Сергей Михайлович (род. 1995) — российский спидкубер.